

Geografia 
Italia
 Piazza Carità – piazza di Napoli, in Campania
 Rione Carità – zona di Napoli, in Campania

Arte 
 Carità – dipinto di Piero del Pollaiolo
 Carità – scultura di Tino di Camaino
 Carità – dipinto di Raffaello
 Carità – affresco di Giotto
 Carità – dipinto di Francesco Salviati
 Carità – dipinto di Andrea del Sarto

Religione 
 Carità – nella teologia cristiana, termine corrispondente a "amore"
 Carità – nella teologia ebraica, termine corrispondente a "giustizia"

Altro 
 Banda Carità – denominazione gergale con la quale, durante la Repubblica Sociale Italiana, divenne noto il Reparto dei Servizi Speciali di Firenze
 Mario Carità – militare italiano
 Carità – alimento italiano

Pagine correlate 
 Caritas

Altri progetti